Kielinger ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Kielinger (* 1940), deutscher Journalist und Publizist
 Valentin Kielinger (1901–1969), Berliner CDU-Politiker und Justizsenator